Nils Holmström kan avse

 Nils Holmström (industriman) (1904–1987), industriman
 Nils  Holmström (musikdirektör) (1912–1993), kommunal musikledare
 Nils  Holmström (politiker) (1884–1949), lantbrukare, politiker, högerman